Saint-Hippolyte  o Sant Hipòlit de la Salanca , municipi del Rosselló
 Saint-Hippolyte (Alt Rin), municipi al departament de l'Alt Rin (regió del Gran Est, França)
 Saint-Hippolyte (Avairon), municipi al departament d'Avairon (regió d'Occitània, França)
 Saint-Hippolyte (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Hippolyte (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Hippolyte (Doubs), municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Hippolyte (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Hippolyte (Indre i Loira), municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Hippolyte-de-Caton, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Saint-Hippolyte-du-Fort, municipi al departament del Gard (Occitània)
 Saint-Hippolyte-le-Graveyron, municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença, França)
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, és un municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Saint-Hippolyte, cantó al districte de Montbéliard (departament del Doubs, França)
 Colonne milliaire de Saint-Hippolyte, mil·liari que servia de fita de distància de la Via Domícia romana, i que es conserva a l'església parroquial de la comuna nord-catalana de Sant Hipòlit de la Salanca (el Rosselló)
 Montaignac-Saint-Hippolyte, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)